КАУР-3 (Космический Аппарат Унифицированного Ряда № 3) — спутниковая платформа созданная в конце 60-х годов 20-го века в НПО ПМ им академика М. Ф. Решетнёва для постройки нескольких серий военных и гражданских геостационарных спутников. С 1975 года на этой платформе были построены КА серий «Грань» («Радуга»), «Экран», «Горизонт» и «Радуга-1». КАУР-3 является третьей из семейства унифицированных спутниковых платформ КАУР.

Особенности платформы КАУР-3 
К особенностям платформы КАУР-3 относятся:
 трехосная система ориентации (продольная ось корпуса ориентирована на центр Земли с точностью до 0,25°);
 подвижные относительно корпуса панели солнечных батарей площадью 25 м²;
 активная газожидкостная система терморегулирования;
 двигательная установка коррекции орбиты на базе микро-ЖРД.

«Экран» 
Первыми на платформе КАУР-3 начали разрабатываться спутники серии «Экран» (11Ф648). Решение о создании этого спутника было принято в 1967 году. Однако, в связи с тем, что первые варианты этого КА должны были оснащаться ретранслятором с амплитудной модуляцией (АМ), они были запрещены Всемирной административной конференцией по радиочастотам в 1971 году. По этой причине разработка «Экранов» затянулась и первый КА новой серии «Экран-ЧМ» (11Ф647), который транслировал программы в диапазоне ДМВ, был запущен только 26 октября 1976 г. Спутники этой серии предназначались для переброски центральных каналов на территорию Сибири и Дальнего Востока: прием велся на коллективную земную станцию (ЗС) и затем программы ретранслировались в режиме АМ на прилегающие окрестности (в настоящее время насчитывается около 5000 ЗС «Экран»).

«Экран-М» 
В конце 80-х годов КА «Экран» были модифицированы, но их предназначение осталось тем же. В основном был увеличен гарантийный срок работы КА с 1 до 3 лет и его технический ресурс до 6 лет. Реально же, КА «Экран-М» работал до 9 лет, как и случилось в 90-х годах: «Экран-М» № 15Л был выведен на орбиту в 1992 году, a его замена «Экран-М» № 18Л только лишь в 2001, когда «Экран-М» № 15Л перестал работать.
Полезная нагрузка КА «Экран-M» состояла из двух транспондеров. Однако, в связи с ошибками проектирования, («Экран-М» создавал помехи в системе распознавания «Свой-Чужой») использовался только лишь один ствол, а второй находился в резерве.

«Грань» («Радуга») 
КА «Грань» выведенный на орбиту в 1975 году стал первым серийным геостационарным спутником изготовленным в НПО ПМ. Эти спутники основали Единую систему спутниковой связи (ЕССС) принятую на вооружение в 1979 г. Кроме обеспечения телефонно-телеграфной связью ВС СССР, спутники «Грань» использовались и в гражданских целях: один из ретрансляторов работал в интересах народного хозяйства СССР и даже использовался международной организацией «Интерспутник» (аналог Intelsat).

«Горизонт» 
КА «Горизонт» были спроектированы для расширения возможностей КА «Радуга», так как одного гражданского транспондера этого спутника Министерству связи СССР явно не хватало. Кроме того, нужен был КА работающий в Ku-диапазоне (14/11 ГГц) для приёма на небольшие земные антенны. Четыре новых спутника были выведены на орбиту в 1978—1980 годов к открытию Олимпиады 1980 года в Москве и реализовали в сочетании с «Экранами» схему «пятизонового вещания»: территория СССР была разделена на пять зон и на каждую зону транслировался свой (с учетом местного времени) вариант программы Центрального телевидения.

КА «Горизонт» оснащались шестью транспондерами C-диапазона и одним транспондером Ku-диапазона. Кроме того с 1988 г. через «Горизонт» действует система «Океан» (1.5/1.6 ГГц) для обеспечения связи с подвижными средствами.

«Глобус» («Радуга-1») 
Начиная с 1999 года система «Грань» была усовершенствована и второе поколение спутников «Радуга» («Радуга-1») стало основой нового поколения системы ЕССС (ЕССС-2). Основные отличия заключались в возможности работы не только с фиксированными станциями, но и с мобильными объектами, в отличие от системы «Грань».

Ссылки 
 ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва
 
 Encyclopedia Astronautica
 СПУТНИКИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ ГАЛС — Р16
 Gunter’s Space Page: Космические Аппараты

Примечания

См. также 
 Космическая платформа
 Спутник (КА)
 Экспресс (КА)
 Экспресс (спутниковая платформа)

Советские искусственные спутники Земли
Спутниковые платформы России